Boudenib är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Meknès-Tafilalet, i den nordöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Rabat. Boudenib ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Boudenib är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Boudenib. Runt Boudenib är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Boudenib är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Meknès-Tafilalet